Адам Карабец (; ) — чешский футболист, полузащитник пражской «Спарты».

Клубная карьера 
С 2009 по 2016 год выступал в футбольной академии пражского клуба «Богемианс 1905». В 2016 году стал игроком футбольной академии «Спарты», другого клуба из Праги. В основном составе «Спарты» дебютировал 23 февраля 2020 года в матче Первой чешской футбольной лиги против  «Сигмы». 31 мая 2020 года забил свой первый гол за «Спарту» в матче против «Карвины».

В июне 2020 года продлил контракт со «Спартой» до 2023 года.

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Чехии до 16, до 19 лет и до 21 года.

Достижения 
 «Спарта»
 Обладатель Кубка Чехии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Спарты» 
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Спарта» Прага